Meade Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meade Township (Huron County, Michigan)
 Meade Township (Mason County, Michigan)

Siehe auch:
 Mead Township